Batistina är ett släkte av svampar. Batistina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Batistina